Cropp ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Cropp (* 1936), australischer Dokumentarfilmer, Naturschützer und Speerfischer

 Friedrich Ludwig Christian Cropp (1718–1796), deutscher Arzt, Naturforscher
 Fritz Cropp (1887–1984), deutscher Arzt und NS-Beamter
 Hillart Cropp (1808–1861), deutscher Jurist, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Jack Cropp (1927–2016), neuseeländischer Segler
 Johann Albrecht Cropp (1927–2020), deutscher Fotograf, Journalist und Autor
 Johann Friedrich August Cropp (1815–1862), Hamburger Jurist und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Karl Cropp (1830–1885), Hamburger Jurist und Senator
 Walther Cropp (1890–1964), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Musikdirektor
 Wolf-Ulrich Cropp (* 1941), deutscher Schriftsteller, Journalist und Ex-Manager in Hamburg

Siehe auch:
 Crop
 Kropp (Begriffsklärung)
 Cropper
 Krop
 Grob